Дмитрий Осоргин:
 Осоргин, Дмитрий Борисович (1688—?) — майор, муромский воевода, муромский помещик.
 Осоргин, Дмитрий Саввич (1819—1884) — русский помещик, полковник.